Еле́на Попо́ва:
 
 Попова, Елена Георгиевна (род. 1947) — белорусский и русский драматург, прозаик.
 Попова, Елена Кимовна (род. 1956) — советская и российская актриса театра и кино.
 Попова, Елена Михайловна (1893—1962) — селекционер капусты, лауреат Сталинской премии.